Seča, een plaats in de Sloveense gemeente Piran
 Société Européenne de Contrôle d'Accès, ontwikkelaar van Mediaguard
 Society for the Encouragement of Contemporary Art, Amerikaans instituut in Californië ter bevordering van hedendaagse kunst
 SECA Art Award, kunstprijs van de bovenstaande organisatie
 Southern Early Childhood Association, een Amerikaanse beroepsorganisatie voor professionals in vroeggeboortes
 Seca GmbH & Co. KG., een Duits bedrijf in weegschalen en meetapparatuur